NDE steht für:
 Neustadt-Dürkheimer Eisenbahn-Gesellschaft, eine der pfälzischen Privatbahngesellschaften
 near-death experience, englisch für Nahtoderfahrung
 New Dvořák Edition
 non-destructive evaluation of materials, englisch für zerstörungsfreie Materialprüfung
 non drive end, die Lüfterseite eines Elektromotors (B-Seite)
 Nullsoft Database Engine, die unter anderem in Winamp verwendete Datenbank
 Mandera Airport (IATA-Code), Flughafen von Mandera, Kenia
 Bahnhof Deining (Oberpf) (DS100-Code), Bahnhof von Deining im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg
National Designated Entity, eine nationale Kontaktstelle für die Entwicklung und den Austausch von Technologien im Rahmen der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen.

Ndé steht für:
 Ndé, Bezirk der Region Ouest in Kamerun

nde steht für:
 Nord-Ndebele (ISO-639-3-Code), eine der Hauptsprachen in Simbabwe

NDE